Franciaország
La Bastide, település Franciaországban, Pyrénées-Orientales megyében
La Bastide, település Franciaországban, Var megyében
La Bastide-de-Bousignac, település Franciaországban, Ariège megyében
La Bastide-sur-l’Hers, település Franciaországban, Ariège megyében
La Bastide-du-Salat, település Franciaországban, Ariège megyében
La Bastide-Pradines, település Franciaországban, Aveyron megyében
La Bastide-l’Évêque, település Franciaországban, Aveyron megyében
La Bastide-de-Besplas, település Franciaországban, Ariège megyében
La Bastide-d’Engras, település Franciaországban, Gard megyében
La Bastide-de-Lordat, település Franciaországban, Ariège megyében
La Bastide-de-Sérou, település Franciaországban, Ariège megyében
La Bastide-Clairence, település Franciaországban, Pyrénées-Atlantiques megyében